Kentarō Yano ist der Name folgender Personen:

* Yano Kentarō (Mathematiker) (1912–1993), japanischer Mathematiker
 Kentarō Yano (Mangaka) (* 1957), japanischer Manga-Zeichner